Sheffield United F.C. is een Engelse voetbalclub, opgericht in 1889 en uitkomend in de EFL Championship. De club speelt zijn thuiswedstrijden op Bramall Lane.

Geschiedenis 
Net als de grote rivaal, Sheffield Wednesday, begon de club, in 1854, als een cricketteam. In 1892 werd de club toegelaten tot de Football League. Ze promoveerden in hun eerste seizoen in de Football League Division Two naar de Football League Division One en wisten daar tot 1934 in te blijven. Ze werden zelf eenmalig Engels landskampioen, in het seizoen 1897/98, en wonnen vier keer de FA Cup (in 1899, 1902, 1915 en 1925). Na 1934 wisselde de club regelmatig tussen de twee hoogste divisies. In het seizoen 1978/79 echter degradeerde de club naar de derde divisie en niet veel later degradeerde de club zelfs nog naar de vierde divisie, maar daar verbleef de club slechts één seizoen.

Vanaf seizoen 1988/89 ging het vrij snel weer beter en in het seizoen 1991/92 werd zelfs promotie naar de Premier League afgedwongen. Vanaf seizoen 1994/95 speelde de club weer in de tweede divisie van het Engelse voetbal, maar in het seizoen 2005/06 werd de tweede plaats in The Championship behaald en promoveerde de club daardoor weer.

Het seizoen 2006/07 in de Premier League was een constante strijd tegen degradatie. Hoewel de degradatie bijna werd vermeden ging het toch nog mis op de laatste speeldag. Door een 1-2 thuisnederlaag tegen Wigan Athletic degradeerde Sheffield United alsnog naar The Championship. Kort hierna diende manager Neil Warnock zijn ontslag in. Hij werd opgevolgd door oud-aanvoerder van het Engelse nationale team Bryan Robson. Na tegenvallende resultaten en onder druk van de supporters moest ook Robson het strijdtoneel verlaten. Zijn opvolger was Kevin Blackwell. In 2009 werd de club derde en plaatste Sheffield United zich zo voor de play-offs, waar Preston North End verslagen werd. In de finale verloor het met 1-0 van Burnley.

In het seizoen 2010/11 eindigde Sheffield op de voorlaatste plaats en degradeerde het voor het eerst in 23 jaar naar de League One. Na een derde plaats, achter aartsrivaal Sheffield Wednesday bereikte de club de finale om de promotie, maar verloor deze van Huddersfield Town. In 2013 werd de club vijfde en verloor in de eindronde van Yeovil Town. In 2017 kon de club zich al enkele speeldagen voor het einde tot kampioen kronen waardoor ze terugkeerden naar de vertrouwde tweede klasse.

In het seizoen 2018/19 keerde Sheffield United via directe promotie voor het eerst in twaalf jaar terug op het hoogste niveau.

Erelijst 
Engels landskampioenschap
Winnaar: 1897/98
FA Cup
Winnaar: 1899, 1902, 1915, 1925
Football League Championship
Winnaar: 1952/53
Football League One
Winnaar: 2016/17
Football League Fourth Division
Winnaar: 1981/82

Eindklasseringen vanaf 1946/47

Seizoensresultaten

Selectie 2022/23 

  = Aanvoerder

Bekende (oud-)spelers

Belgen

Nederlanders

Australische 
 David Carney

Welsh 

 Ched Evans (2009-2012, 2017-)

Trainer-coaches

Trivia 
 Sheffield United was het eerste, en tot op vandaag nog steeds enige, team dat ooit 10 goals scoorde in een uitwedstrijd, tegen Port Vale in 1892.
 Na een wedstrijd tegen Accrington was Sheffield United de eerste club die promoveerde in het Engelse voetbal in 1893.
 De eerste goal in de Premier League werd door Brian Deane gemaakt, in augustus 1992 scoorde hij voor Sheffield United in de wedstrijd tegen Manchester United, die door Sheffield met 2-1 gewonnen werd.

Externe link 
 Officiële website

Engelse voetbalclub
Sport in Sheffield